Кубок Узбекистана по футболу 2010 года — футбольный турнир, в котором участвовали 32 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 18 августа 2010 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентским «Бунёдкором» и гузарским «Шуртаном». Обладателем Кубка во 2-й раз стал «Бунёдкор».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 
 

2010
Спорт в Узбекистане в 2010 году
Футбол в Азии в 2010 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2010